Эринна (Ἤριννα) — древнегреческая поэтесса, родилась, как считается, на о. Телос, умерла 19-летней девушкой. Согласно одной версии, жила ок. 600 до н. э., и весьма продолжительное время неверно (как это ясно ныне) считалось, что она была современницей и подругой Сапфо. По другим сведениям («Хроника» Евсевия Кесарийского), была современницей Демосфена и жила в середине IV века до н. э. Известна написанной в 19-летнем возрасте гексаметрическая поэмой «Прялка» из 300 стихов — по сюжету оформленной как рабочая песня лирической героини, которая оплакивает умершую на чужбине подругу Бавкиду и вспоминает ряд эпизодов из их счастливого прошлого.

Из творческого наследия Эринны сохранилось всего около 50 поэтических строк. Её наиболее известное произведение «Прялка» (Ἠλακάτη), написанное на основе дорийского диалекта «используя эолийские — точнее, сапфические — и эпические элементы», состояло из 300 дактилических гекзаметров, из которых до нас дошло только три фрагмента в цитатах других авторов, всего около 20 строк. Александрийские поэты были очень высокого мнения об этой поэме и сравнивали её с «Илиадой» и «Одиссеей» Гомера.
«Триста её стихов равны Гомеру», «насколько Сапфо превосходит Эринну в мелосе, настолько Эринна превосходит Сапфо в гексаметрах», — приводятся В. В. Зельченко сравнения её поэтами, — они также противопоставляли её «малую песнь» многословным творениям своих современников.

В передаче её биографических сведений со слов тех же поэтов В. В. Зельченко (по его же характеристике — полулегендарной биографической традиции): «девушка-затворница, обреченная суровой матерью на труд за прялкой и ткацким станком, сложила свою прославленную поэму в девятнадцать лет и вскоре после этого умерла, так и не выйдя замуж».

В 1928 году был найден и опубликован папирус (PSI 1090) с 54 частично сохранившимися строками френоса по умершей незадолго до своей свадьбы Бавкиде, подруге детства Эринны. Сейчас папирус хранится в Библиотеке Медичи Лауренциана.

Кроме того, «Палатинская антология» (книги VI и VII) включает 3 эпиграммы, приписываемые Эринне, но, вероятно, созданы они были позднее.

Камилло Нери в работе, опубликованной на итальянском языке, основываясь на сохранившихся фрагментах и свидетельствах, реконструирует имя поэтессы как «Геринна» (Ἥριννα). Иногда её также называют «Эрина».

Примечания

Литература 
 Зельченко В. В. Коринна, Эринна (?), Кинфия: Prop. II, 3, 21 sq. // Linguistica et philologica: Сб. ст. к 75-летию Ю. В. Откупщикова. СПб., 1999. С. 269—287.
 Зельченко В. В. Молчание Эринны // Hyperboreus. 2003. Vol. 9. P. 37-42.
 Зельченко [Рец.:] Neri C. Erinna: Testimonianze e frammenti. Bologna, 2003 // Hyperboreus. 2005. Vol. 11. P. 149—167.
 Зельченко В. В. Творчество Эринны в контексте античной литературы: Автореферат канд. дисс. СПб., 2003.
 Зельченко В. В. Эринна в «Речи к эллинам» Татиана // Hyperboreus. 1998. Vol. 4. P. 48-59.
 Зельченко В. В. Эринна и трагики // ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ: Межвуз. сб. к 100-летию со дня рождения А. И. Доватура. СПб., 1997 (= Philologia classica. Вып. 5). С. 120—130.
 
 Frz. W. Richter: Sappho und Erinna nach ihrem Leben beschrieben und in ihren poetischen Überresten übersetzt und erklärt. Quedlinburg u. Leipzig, 1833.
 Guichard L. [Review:] Neri C."Erinna. Testimonianze e Frammenti. Eikasmos, Studi, 9" // Bryn Mawr Classical Review, 24 июля 2004, [(англ)].
 Marilyn Arthur, «The Tortoise and the Mirror: Erinna PSI 1090,» Classical World, 74 (1980)
 Neri C. Erinna: Testimonianze e frammenti. Bologna, 2003.
 Yves Battistini, Poétesses grecques, éd. Imprimerie nationale, «La Salamandre», Paris, 1998 ISBN 2743302607 (двуязычное издание: древнегреческий и французский).

Персоналии по алфавиту
Древнегреческие поэтессы
Поэтессы Древней Греции
Поэты Палатинской антологии
Поэты IV века до н. э.
Поэты по алфавиту